Gelblinge steht für:

 Gelblinge (Schmetterlinge) (Coliadinae), Schmetterlings-Unterfamilie der Weißlinge (Pieridae)
 Gelblinge (Rosengewächse) (Sibbaldia), Gattung der Rosengewächse (Rosaceae), darunter:
 Gelbling (Sibbaldia procumbens L.)